Newington ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Newington (London)
 Newington (Kent)
 Newington (Oxfordshire)
 Newington (Shropshire)
 Newington (Nottinghamshire)
 Newington Bagpath, Gloucestershire

in Nordirland:
 Newington

in Schottland:
 Newington (Edinburgh)

in den Vereinigten Staaten:
 Newington (Connecticut)
 Newington (Georgia)
 Newington (New Hampshire)
 Newington (Virginia)

in Australien:
 Newington (New South Wales)

in Südafrika:
 Manyakatana, bis 2008 Newington

Siehe auch:
 Newington Park